— nobre armênio do 
  — marzobã armênio do 
 Bassaces (general) — nobre armênio do . Também chamado Bassaces Mamicônio

Desambiguações de antropônimos